(), film américain de John Mallory Asher sorti directement en DVD en 1996 ;
 Le Prix de la trahison (), téléfilm américain de Brent Huff, diffusé en 2008 ;
 Le Prix de la trahison (), film américain de , sorti en 2008 ;
  (), film américain d'Amanda Gusack, sorti en 2008 ;
 Le Prix de la trahison (2015), film gabonais de Melchy Obiang ;
 Le Prix de la trahison (2021), téléfilm français.